Донев () — болгарская фамилия.

Известные носители 
 Донев, Гылыб (род  1967) — премьер-министр Болгарии (с 1 августа 2022 года).
  (род. 1967) — болгарский футболист.
 Донев, Доньо (1929—2007) — болгарский кинорежиссёр, сценарист, художник и педагог.